Руруй — действующий вулкан на острове Кунашир Большой Курильской гряды.

Орография 
Сложный стратовулкан. Высота 1485 м. Северное окончание линейно-кустового типа вулканов хребта Докучаева, с открытым к северу кратером. Исторические извержения неизвестны, однако на западных склонах вулкана на высоте от 150 до 350 метров над уровнем моря проявляется фумарольная активность, а в прибрежной части гидротермальная деятельность. Выделяется также вулкан Смирнова.

Ороним 
Айнское название Руруй. Первая версия: «руру» означает «море», а отсюда и название в переводе — «морской», то есть расположенный поблизости от моря. Другой вариант перевода может означать «яд, выпадающий в виде дождя» (ру — отрава, яд + руй — гореть, раздувать, выпадать, как дождь).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Вулканы Южно-Курильского городского округа
Активные вулканы
Стратовулканы
Кунашир